La Coupe d'Europe féminine de rink hockey 2010-2011 est la  de la compétition européenne de rink hockey entre équipes de club.

Compétition

Tour préliminaire 

|}

Phase finale

Notes et références 

Rink hockey en 2010
Rink hockey en 2011
Coupe d'Europe féminine de rink hockey
Rink hockey F1